Божович — фамилия:
 Божович, Драголюб (1922—1943) — югославский рабочий, партизан времён Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.
 Божович, Виктор Ильич (1931—2021) — советский и российский киновед, кандидат искусствоведения.
 Божович, Владимир (род. 1981) — черногорский футболист.
 Божович, Джордже (1955—1991) — югославский сербский криминальный авторитет, участник Югославских войн и первый командир Сербской гвардии.
 Божович, Лидия Ильинична (1908—1981) — советский психолог.
 Божович, Миодраг (род. 1968) — югославский футболист и черногорский тренер.
 Божович, Младен (род. 1984) — черногорский футболист.
 Божович, Невена (род. 1994) — сербская певица, представительница Сербии на Детском Евровидении 2007.
 Божович, Саша (урождённая Магазинович; 1912—1995) — югославский врач и писательница, участница Народно-освободительной войны Югославии. 
 Божович, Янко (род. 1985) — австрийский гандболист черногорского происхождения.

См. также 
 Божич (значения)